

Persone
 Giambattista Bortoli (1695-1776) – teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Luca Giacomo Bortoli (1934) – gastronomo italiano
 Karl Bortoli (1912-2010) – calciatore austriaco
 Silvia Bortoli (1946) – traduttrice, scrittrice e docente italiana

Altro
 Biblioteca civica Renato Bortoli – istituzione pubblica culturale del comune di Schio, provincia di Vicenza
 Bortoli – cognome italiano

Pagine correlate
 De Bortoli